Ruck est un patronyme porté notamment par :

 Alan Ruck (1956-), acteur américain ;
 Monique Ruck-Petit (1942- ), joueuse d'échecs française ;
 Robert Ruck (1921-), écrivain et journaliste allemand, auteur de roman policier ;
 Róbert Ruck (1977-), joueur d'échecs hongrois.

Homonymie de patronyme